Соревнования по дзюдо среди женщин в категории до 70 кг на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 28 июля на арене «Ниппон Будокан». В соревнованиях приняли участие 28 спортсменок из 28 стран.

Олимпийской чемпионкой 2016 года в данной дисциплине является японка Харука Татимото. Вместо неё за Японию выступала лидер мирового рейтинга Тидзуру Араи.

Олимпийской чемпионкой стала японка Тидзуру Араи, победившая в финальном поединке австрийскую дзюдоистку Михаэлу Поллерес, занимавшую в рейтинге третье место. Бронзу завоевала нидерландка Санне ван Дейк, которая была второй в рейтинге. Она победила в матче за бронзу немку Джованну Скоччимарро. Вторую бронзу завоевала россиянка Мадина Таймазова (седьмое место в рейтинге), победившая в бронзовом финале хорватку Барбару Матич.

Медалисты

Квалификация 
По правилам соревнований, от каждой страны может участвовать только одна дзюдоистка.

Япония как страна-хозяйка Олимпийских игр получила право без квалификации представить одну дзюдоистку. Основная квалификация на Олимпийские игры проходила на основе рейтинга от 28 июня 2021 года. Окончательное решение Международная федерация дзюдо приняла 5 июля.

Помимо 18 квалифицировавшихся по рейтингу дзюдоисток, на турнир получили путёвки итальянка Аличе Белланди, камерунка Аюк Отай Аррей Софина, представительница Чада Демос Мемнелум, ямайка Эбони Дрисдейл Дейли, кореянка Ким Сон Ён, китаянка Сунь Сяоцянь и Кинауа Бирибо из Кирибати. Дополнительные приглашения получили Нихель Ландольси из Туниса и Нигара Шахин, представляющая сборную беженцев.

Сетка

Турнир

Утешительный раунд

Примечания